Dira kan syfta på:
 Dira (djur), ett släkte fjärilar
 Dira (ort), en ort i Burkina Faso